Der SHV-Grossfeld-Cup 2014 war die 73. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikationsrunde

Gruppe 1

Rangliste

Gruppe 2

Rangliste

Spiele

Gruppe 3

Rangliste

Spiele

Gruppe 4

Rangliste

Einzelnachweise 

2014
Handballveranstaltung 2014
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Neftenbach